Nazwisko Edinger może odnosić się do następujących osób:
 Claudio Edinger (ur. 1952), brazylijski fotograf
 Ludwig Edinger (1855–1918), niemiecki neurolog i neuroanatom
 Rudolf Edinger (1902–1997), austriacki mistrz w podnoszeniu ciężarów
 Tilly Edinger (1897–1967), niemiecko-amerykańska paleontolożka